Nötmusslor (Nuculidae) är en familj av musslor. Nötmusslor ingår i ordningen Nuculoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nuculidae 43 arter.

Nötmusslona har ett trekantigt rundat, invändigt pärlemorglänsande och utåt olivfärgat epidermisklätt skal, taxodont lås, starka munflikar försedda med utskott som kan sträckas utanför skalet och knäbjöd med krypsula utrustad fot. Några arter finns vid Sveriges västkust.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor